Jekaterinburg oder Ekaterinburg steht für:
 Jekaterinburg, russische Stadt
 Stadtkreis Jekaterinburg, russischer Stadtkreis
 (27736) Ekaterinburg, Hauptgürtelasteroid
 K-84 „Ekaterinburg“, russisches Atom-U-Boot des Projekts 667BDRM, siehe Projekt 667BDRM #K-84

Siehe auch:
 Jekaterinenstadt